Александра-Елевтерия Ладику () е гръцка театрална, кино и филмова актриса от Македония.

Биография 
Родена е на 26 януари 1933 година в Кавала, Гърция. В 1953 година става първа подгласничка на Мис Гърция и участва в Мис Вселена в Лондон в същата година.

Завършва школа в Художествения театър на Карлос Кун, където за пръв път излиза на сцена в пиесата „Чудо на чудесата“ на Яковос Камбанелис. След 1949 година си партнира с големи звезди от гръцката сцена, сред които е Костас Мисурис. Работи с Народния театър на Манос Катракис, трупата на Петрос Фисун и други. Работи и с Националния театър на Северна Гърция и изнася театрални представления и със собствената си трупа. От 1996 година преподава артистично ръководство в Драматичната школа на Диомедис Фотядис.

На 29 март 1999 година Александра Ладику е отличена с наградата „Кивели“ за цялостен принос.

Александра Ладику е кандидат за евродепутат на изборите от 25 май 2014 година от листата на партията на Димитрис Казакис Обединен народен фронт.

Творчество

Телевизия

Кино

Тетаър 
 (1950), "Τρωάδες"
 Η Aυλή των θαυμάτων
 Θείος Bάνιας
 H άνοδος και η πτώση του Aρτούρο Oύι
 Το παιχνίδι των ρόλων του Πιραντέλο
 Αντόνιο ή το μήνυμα
 Το θέμα της ημέρας
 Ένας άνθρωπος για όλες τις εποχές
 Φώτο φίνις
 Eλ Γκρέκο
 Στέλλα Bιολάντη
 Kόκκινα φανάρια
 Εμείς, αυτοί και οι άλλοι
 Η μικρή μας πόλη
 Ερωτική αναρχία
 O αντιπρόσωπος
 Xαίρε Λουίζα
 Καλλιπάτειρα
 Λεωφορείο ο πόθος
 H κόμισσα της φάμπρικας
 Μαίρη-Μαίρη
 Ένας ιππότης για τη Bασούλα
 O φάκελος
 Ατμόπλοιο Tζόαν Nτάνβερνς
 Ένας πρίγκιπας για μένα
 Σιρανό ντε Mπερζεράκ
 Βασιλιάς Ληρ
 Το σπίτι της Mπερνάρντα Άλμπα
 Ιούλιος Καίσαρ
 Οι ξεριζωμένοι
 Στη γέφυρα του Λουλέ Mπουργκάζ
 Zωρζ Nταντέν
 Όλα στην κήπο
 Χάρτινα λουλούδια
 Βρικόλακες
 Γλάρος
 Ένας μήνας στην εξοχή
 Το παιχνίδι των ρόλων
 H σιωπή της Άλκηστης
 Ελένη (τραγωδία)
 Xάρολντ και Mωντ
 H τρελή του Σαγιώ
 Ο σοβαρός Ερνέστος
 Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα
 Ανάσα ζωής

Бележки 

Македонски гърци
Гръцки актьори
Родени в Кавала